Lysimaque (né vers 341 av. J.-C.) est un général macédonien et l'un des diadoques d'Alexandre le Grand.
 Lysimaque d'Acarnanie est le précepteur d'Alexandre le Grand.
 Alexandre Lysimaque, riche contrôleur des douanes juif d'Alexandrie, frère de Philon d'Alexandrie.
 Les lysimaques sont des plantes appartenant au genre Lysimachia.